O nome Grover pode se referir a muitas coisas, entre elas:
 Grover Cleveland - ex-presidente dos Estados Unidos da América
 Grover (Wyoming) - uma região do estado do Wyoming
 Grover (Sesame Street) - personagem do programa Sesame Street (Vila Sésamo)
 17950 Grover - asteróide da cintura principal
 Grover (Colorado) - uma cidade do Colorado
 Grover (Carolina do Norte) - uma cidade da Carolina do Norte

Desambiguação
Desambiguações de topônimos